Pauline Betz ha battuto in finale Doris Hart 11-9, 6-3.

Teste di serie 

 Pauline Betz (Campionessa)
 Margaret Osborne (quarti di finale)
 Pat Todd (quarti di finale)
 Dodo Bundy (secondo turno)

 Doris Hart (finale)
 Pat Todd (semifinali)
 Shirley Fry (primo turno)
 Doris Hart (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1946